

Селище міського типу:
 Солоне — Дніпропетровська область, Дніпровський район, Солонянська селищна громада

Села:
 Солоне — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Новопавлівська сільська громада
 Солоне — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Покровська селищна громада
 Солоне — Донецька область, Покровський район
 Солоне — Запорізька область, Запорізький район
 Солоне — Запорізька область, Мелітопольський район
 Солоне — Луганська область, Старобільський район
 Солоне — Тернопільська область, Чортківський район

 Солоне — колишнє село Тячівського району Закарпатської області (6 березня 2015 року об'єднано з селом Ганичі)

Заказник:
 Солоне — гідрологічний заказник у Полтавській області

Автостанція:
 Солоне — автостанція смт Солоне

Озера:
 Солоне — озеро (лиман) на Одещині
 Солоне — озеро в Криму

Солоне — село, Мінська область, Вілейський район
 Солоне — пасажирський залізничний зупинний пункт Гомельського відділення Білоруської залізниці

Солоне — село в гміні Дубецько Перемишльського повіту у Підкарпатському воєводстві на південному сході Польщі

Див. також 
 Солине